Stander (aussi Ständer) est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 André Stander (1946-1984), officier de police sud-africain devenu braqueur de banques
 Brynard Stander (né en 1990), joueur de rugby sud-africain
 Burry Stander (1987-2013), coureur cycliste sud-africain
 CJ Stander (né en 1990), joueur de rugby sud-africain
 Hatto Ständer (1929-2000), organiste et musicien allemand
 Jan Stander (né en 1982), joueur de cricket écossais
 Lionel Stander (1908-1994), acteur américain
 Ron Stander (né en 1944), boxer professionnel américain

Cinéma 
 Stander, film sud-africain de 2003 sur la vie d'Andre Stander

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Patronyme sud-africain